Сакай. Також можливе написання Сакаі або Сакаї.

Топоніми

堺 
 Сакай — місто в Японії, в префектурі Осака.
 Сакай — містечко в Японії, в префектурі Ібаракі.
 Сакай — колишнє місто в Японії, в префектурі Ґумма. Складова частина міста Ісесакі.
 Сакай — колишнє містечко в Японії, в префектурі Тотторі. Складова частина міста Сакаї-Мінато.

坂井 
 Сакай — місто в Японії, в префектурі Фукуй.

Персоналії 
 Сакай — японське прізвище.
 Сакай (坂井氏) — японський самурайський рід.
 Сакай (酒井氏) — японський самурайський рід.